Stora Buskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Buskär (Brändö, Åland), 
 Stora Buskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Buskär
Lilla Buskär
Stora Buskören

Robotskapade Finlandförgreningar